Владислав Вержбовский (1612—1657) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, каштелян иновлудский и иновроцлавский (1651), воевода бжесць-куявский (1655—1657).

Биография 
Представитель польского шляхетского рода Вержбовских герба «Ястржембец». Сын каштеляна иновроцлавского Николая Вержбовского (ок. 1586—1639), и Урсулы Грудзинской, дочери каштеляна накельского Стефана Грудзинского. Его братья — Иероним (ум. 1665), Стефан (1620—1687), Войцех и Зигмунд.

Первоначально владел староствами шадковским, бобровницким и дыбовским. В 1651 году Владислав Вержбовский получил должность каштеляна иновроцлавского и иновлудского.

В 1655—1657 годах он занимал пост воеводы бжесць-куявского. В чине полковника отличился в войнах Речи Посполитой с крымскими татарами и украинскими казаками. В 1651 году Владислав Вержбовский участвовал в битве под Берестечком.

Скончался в возрасте 45 лет во время осады Варшавы в 1657 году.

Семья и дети 
Он был женат на Гризельде Жалинской, дочери воеводы мальборкского Самуила Жалинского. Супруги имели 3 сыновей и 3 дочерей:
 Анджей
 Людвиг, хорунжий ленчицкий
 Николай, каштелян ковальский
 Домичелла, жена Станислава Варшицкого, каштеляна краковского
 Элеонора, жена Мниевского
 София Текреза, жена с 1666 года Якуба Оссолинского (ум. 1713)

Источники 
 Kacper Niesiecki «Herbarz polski» (Wierzbowscy herbu Jastrzębiec)
 Teodor Żychliński «Złota księga szlachty polskiej».

Воеводы бжесць-куявские
Вержбовские
Сенаторы Речи Посполитой
Каштеляны иновроцлавские
Участники Шведского потопа (польская сторона)